Ferraiolo peut se référer à :

Patronyme 
  (ca. 1443-ca. 1498), auteur italien ;
  (1886-1943), militaire et patriote italien ;
  (19XX-), actrice italienne.

Mode 
 Ferraiolo, type d'habit ecclésiastique.

Littérature 
 , récit médiéval écrit par Melchiorre Ferraiolo.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme